Polica (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje
 Polica (Naklo), een plaats in de Sloveense gemeente Naklo